Venlo Greenpark is een bedrijventerrein in de gemeente Venlo, in de Nederlandse provincie Limburg.

Omschrijving

Floriade 
In 2012 was dit terrein het toneel voor de Floriade. Daarbij werd gebruik gemaakt van het cradle-to-cradle-principe. Door samenwerking tussen bedrijven en de overheid moest de Floriade een voorbeeld zijn van cradle to cradle in Nederland. Het bestemmingsplan is in 2008 vastgesteld.
Het ontwerp is van 2007 tot 2010 gemaakt en de eerste boomaanplant was in 2008.
Voor de Floriade kwamen hier twee imposante gebouwen: De Villa Flora van Jón Kristinsson en de Innovatoren van Jo Coenen die als toegangsgebouw diende. De tentoonstelling was van 5 april tot 7 oktober 2012 te zien.

Ontwikkeling na 2012 
Venlo Greenpark is onderdeel van het regionale samenwerkingsverband Klavertje 4, oftewel Greenport Venlo. Daarin neemt het gebied een prominente rol in met betrekking tot duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen. Vanaf 2017 wordt op het terrein de Brightlands Campus Greenport Venlo ontwikkeld.

Na afloop van de Floriade bleven de permanente gebouwen Villa Flora en Innovatoren bestaan, waarbij de ruimte die in 2012 werd bezet door tijdelijke paviljoens werd omgevormd tot duurzame permanente bebouwing. Daarbij is een rol weggelegd voor bedrijven die op innovatieve en duurzame wijze werkzaam zijn in de agribusiness. Als projectontwikkelaar treedt een werkmaatschappij van enkele overheden op onder de naam Development Company Greenport Venlo (DCGV), die ook betrokken is bij de gehele ontwikkeling van het gebied Klavertje 4. Instellingen en ondersteunende bedrijven worden zo veel mogelijk samengebracht in bedrijvenverzamelgebouwen zoals de Innovatoren en de Villa Flora.

Infrastructuur 
Naast de rijkswegen A67 en A73 zorgt sinds 2012 ook de Greenportlane (N295) voor ontsluiting van het gebied.

Externe link 
 Venlo GreenPark
 Gemeente Venlo: Greenpark

Bedrijventerrein in Nederland
Economie in Venlo
Duurzaamheid